Tejmur Radzsabov (azeriül Teymur Rəcəbov, Baku, 1987. március 12.) azerbajdzsáni sakkozó, nagymester. 

A FIDE 2019. októberi világranglistáján 2758 Élő-ponttal a 15. helyet foglalta el. Legmagasabb Élő-pontértéke 2793 volt 2013. januárban, ekkor a világranglista 4. helyén állt. Rapidsakkban a pontszáma 2742, villámsakkban 2755.

Radzsabov 2001 márciusában szerzett nemzetközi nagymesteri címet, 14 éves korában (ebben az időben második legfiatalabbként) Játékát támadó stílusúnak és taktikailag inspiráltnak tartják.

2019-ben megnyerte a sakkvilágkupát, ezzel kvalifikációt szerzett a 2021-es sakkvilágbajnokság világbajnokjelöltek versenyén való részvételre.

Eredményei csapatban 
Sakkolimpia
2002-től kilenc alkalommal szerepelt Azerbajdzsán válogatottjában a sakkolimpiákon. A 2012-es sakkolimpián egyéni teljesítményével az 1. táblán bronzérmet szerzett. A 2018-as sakkolimpián egyéni teljesítményével a 2. táblán bronzérmes lett.

Csapatvilágbajnokság
2010-ben és 2011-ben tagja volt Azerbajdzsán válogatottjának a sakkcsapat világbajnokságon. 2010-ben egyéni eredményével a 2. táblán ezüstérmet szerzett.

Csapat Európa-bajnokság
2011-től nyolc alkalommal szerepelt Azerbajdzsán válogatottjában a sakkcsapat Európa-bajnokságokon, amelyeken csapatban két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett.

Emlékezetes játszmái 
Gyakran emlegetik párhuzamban Garri Kaszparov volt világbajnokkal, aki szintén Bakuban született, Radzsabovhoz hasonlóan zsidó szülőktől (bár Kaszparov anyai ágon örmény). Radzsabov mérlege Kaszparov ellen sztenderd időméréses játszmákban impresszív: egy győzelem és három döntetlen (Kaszparov csak egy rapidsakk játszmában tudott ellene nyerni).

A megnyert parti nagy port kavart. Radzsabov 2003-ban a linaresi sakktornán, 15 évesen diadalmaskodott - és ezzel a világ legfiatalabb játékosa lett, aki versenyen győzött a ranglistavezető ellen -, ráadásul sötéttel, a francia védelemből induló heves taktikai támadással. A játszmát később a torna legszebbjének szavazták (ami dühös kitörést váltott ki Kaszparovból).

Garri Kaszparov–Tejmur Radzsabov Linaresi sakktorna 2003. francia védelem, Boleszlavszkij-változat (ECO C11)
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Hc3 Hf6 4. e5 Hfd7 5. f4 c5 6. Hf3 Hc6 7. Fe3 a6 8. Vd2 b5 9. a3 Vb6 10. He2 c4 11. g4 h5 12. gxh5 Bxh5 13. Hg3 Bh8 14. f5 exf5 15. Hxf5 Hf6 16. Hg3 Hg4 17. Ff4 Fe6 18. c3 Fe7 19. Hg5 O-O-O 20. Hxe6 fxe6 21. Fe2 (lásd ábra) Hgxe5 22. Ve3 Hd7 23. Vxe6 Fh4 24. Vg4 g5 25. Fd2 Bde8 26. O-O-O Ha5 27. Bdf1 Hb3+ 28. Kd1 Fxg3 29. Bf7 Bd8 30. Fxg5 Vg6 31. Vf5 Vxf5 32. Bxf5 Bdf8 33. Bxf8+ Hxf8 34. Ff3 Fh4 35. Fe3 Hd7 36. Fxd5 Be8 37. Fh6 Hdc5 38. Ff7 Be7 39. Fh5 Hd3 0-1

Jegyzetek

Források 
 
 OlimpBase

További információk 
 Radzsabov-adatbázis a chessgames.com-on
 Kasparov vs Radjabov, 0-1

Bakuiak
Azeri sakkozók
Ifjúsági sakkvilágbajnokok
1987-ben született személyek
Élő személyek